Petrosa ima više značenja:
 Petrosa, Avellino
 Petrosa, Frosinone
 Petrosa, Salerno